Grand Prix 2006 (Royal London Watches Grand Prix 2006) var en professionell rankingturnering i snooker som spelades den 21 till 29 oktober 2006. Turneringen avgjordes med ett inledande gruppspel, åtta grupper med sex spelare i varje. Ettan och tvåan i varje grupp gick vidare till slutspel (se nedan). Neil Robertson tog sin första turneringsseger, och blev samtidigt den första australiensare som tagit en rankingtitel.

Resultat

Final

Slutspel

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 WWW Snooker
 Snooker Scene

2006
Snookersäsongen 2006/2007